VII — римская цифра 7.
 VII век — столетие, длившееся от 601 года до 700.
 VII век до н. э. — столетие, длившееся от 700 года до 601 года до н. э..
 VII Парный легион
 hi
 rasul
 VII Вселенский собор
 VII округ Парижа
  — игровая консоль
 VII — музыкальный альбом группы Amatory.